Sophie (von) La Roche, née Gutermann von Gutershofen (1730, Kaufbeuren  1807, Offenbach am Main), un écrivain allemand
 Walter Gutermann

 Gerald Guterman, un développeur international de l'immobilier, et investisseur
 Jeffrey Guterman (º  1958), un conseiller de la santé mentale, éducateur, et auteur américain
 Lawrence "Larry" Guterman, réalisateur canadien
 Marisa Guterman, une actrice, et chanteur-compositeur américaine
 Norbert Guterman (1900  1984), un universitaire et traducteur d'ouvrages de littérature et de sciences humaines
 Yaakov Guterman

 Anna "Anita" Maria Sauest, née Güt(t)ermann
 Max Gütermann
 die Gütermann GmbH

Patronyme germanique
Patronyme allemand
Patronyme juif